Västra Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,1 ha)
Västra Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Västra Långtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (10,1 ha)
Västra Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,7 ha)
Västra Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (15,4 ha)

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn